Full Throttle (computerspel), een videospel van LucasArts
 Full Throttle (racespel), een racespel van Taito
 Full Throttle (film), een film met Rowan Atkinson
 Full Throttle (Six Flags Magic Mountain), een lanceerachtbaan in Six Flags Magic Mountain